

Toponymes 
 Valenciennes est un toponyme qui désigne une commune du département du Nord, en France.
 Généralité de Valenciennes, la généralité créée en 1678, dans la province française du Hainaut, en Flandre française.
 Porte de Valenciennes (Lille), ancienne porte de l'enceinte de Lille, puis place étendue à un secteur du quartier de Lille-Moulins
  Porte de Valenciennes (métro de Lille Métropole), station de métro qui dessert le quartier homonyme de Lille.
 Porte de Valenciennes (Cambrai), porte de l'ancienne enceinte de Cambrai 
 Rue de Valenciennes, rue du 10ème arrondissement de Paris.

Personnes 
 Henri de Valenciennes, chroniqueur du 
 Pierre-Henri de Valenciennes (1750-1819), peintre français ;
 Achille Valenciennes (1794-1865), ichtyologiste français (spécialiste des poissons), neveu du précédent ;

Voir aussi 
 Union Sportive Valenciennes Olympic, le club sportif de basket-ball
 Union valencienne, le parti politique espagnol
 Valenciennes Football Club, le club sportif de football
 Communauté valencienne, une communauté autonome en Espagne.
 Fragment de Valenciennes, fragment de l'histoire de Jonas, un des plus anciens textes en français ().
 Rue de Valenciennes, rue du 10ème arrondissement de Paris.
Homonymie de patronyme